Le nom Biggar peut désigner:

Patronyme
 Alastair Biggar (né en 1946), joueur écossais de rugby à XV
 Dan Biggar (né en 1989), joueur gallois de rugby à XV 
 Henry Percival Biggar (1872-1938), historien et archiviste canadien
 Mike Biggar (né en 1949), joueur écossais de rugby à XV

Toponyme

Localités
 Biggar, localité anglaise de Cumbria
 Biggar, ville canadienne de Saskatchewan
 Biggar, ville écossaise du South Lanarkshire

Circonscriptions
 Biggar, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise
 Biggar-Sask Valley, circonscription provinciale saskatchewanaise
 Rosetown—Biggar, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon—Biggar, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon—Rosetown—Biggar, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise

Autres
 Biggar RFC, club de rugby situé en Écosse
 Gare de Biggar, gare desservie par Via Rail Canada en Saskatchewan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme